Blauwe zwartkeelzanger
 Gele zwartkeelzanger
 Grijze zwartkeelzanger